Hans Wüthrich ist der Name folgender Personen:

* Hans Wüthrich (Schiedsrichter) (1889–1982), Schweizer Fußballspieler und -schiedsrichter 
 Hans Wüthrich (Komponist) (1937–2019), Schweizer Komponist und Sprachwissenschaftler
 Hans A. Wüthrich  (* 1956), Schweizer Managementforscher